Система управления веб-содержимым (Web Content Management System) — программный комплекс, предоставляющий функции создания и редактирования контента.
 WCMS — корректируемая авиабомба.